Tractatus steht für 

 Tractatus logico-philosophicus, ein Werk Ludwig Wittgensteins (EA 1921) 
 Tractatus theologico-politicus, ein Werk Baruch de Spinozas (EA 1670) 
 Tractatus Coislinianus, ein Manuskript, das eine Theorie der Komödie in der Tradition der Poetik des Aristoteles entwirft
 Tractatus politicus, ein posthum veröffentlichter Politischer Traktat von Baruch de Spinoza
 Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii, eine um 1179–1190 in mittellateinischer Prosa geschriebene Schilderung der Jenseitserfahrung des Ritters Owein 
 Tractatus de potestate et primatu Papae, ein Nachtrag zur Confessio Augustana von Philipp Melanchthon
 Tractatus-Preis, Auszeichnung für philosophische Essayistik des Philosophicum Lech

Siehe auch
 Traktat (Begriffsklärung)